O músculo abaixador do septo nasal (também Músculo Mirtiforme) é um músculo do nariz.

Músculos da cabeça e pescoço